Новоіванівська сільська рада  - назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Новоіванівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Новоіванівська сільська рада — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Новоіванівська сільська рада — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Новоіванівська сільська рада — Донецька область, Амвросіївський район
 Новоіванівська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Новоіванівська сільська рада — Миколаївська область, Баштанський район
 Новоіванівська сільська рада — Одеська область, Арцизький район
 Новоіванівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район
 Новоіванівська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район

Багатозначні топоніми